Со́фья Му́хина:
 Мухина, Софья Леонидовна (1924—1999) — учёный-филолог, краевед.
 Мухина, Софья Михайловна (род. 1994) — российская пловчиха в ластах.